Velika nagrada Singapurja 2012 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. septembra 2012 na dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Jenson Button, McLaren-Mercedes, tretje pa Fernando Alonso, Ferrari.

Lewis Hamilton, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je vodil do 23. kroga, ko je odstopil zaradi okvare menjalnika. Dvakrat je moral posredovati varnostni avto, zaradi česar so dirkači odpeljali dva kroga manj od načrtovane razdalje, saj so presegli največji dovoljeni čas trajanja dirke dveh ur.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:48,285
| 1:46,665
| 1:46,362
| 1
|-
! 2
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:49,494
| 1:47,602
| 1:46,804
| 2
|-
! 3
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:48,240
| 1:46,791
| 1:46,905
| 3
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:49,381
| 1:47,661
| 1:46,939
| 4
|-
! 5
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:49,391
| 1:47,567
| 1:47,216
| 5
|-
! 6
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:48,028
| 1:47,667
| 1:47,241
| 6
|-
! 7
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:48,717
| 1:47,513
| 1:47,475
| 7
|-
! 8
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:47,668
| 1:47,529
| 1:47,788
| 8
|-
! 9
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:49,546
| 1:47,823
| brez časa
| 9
|-
! 10
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:49,463
| 1:47,943
| brez časa
| 10
|-
! 11
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:49,547
| 1:47,975
|
| 11
|-
! 12
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:48,169
| 1:48,261
|
| 12
|-
! 13
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:49,767
| 1:48,344
|
| 13
|-
! 14
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:49,055
| 1:48,505
|
| 14
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49,023
| 1:48,774
|
| 15
|-
! 16
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49,564
| 1:48,849
|
| 16
|-
! 17
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:49,809
| brez časa
|
| 22
|-
! 18
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:49,933
|
|
| 17
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:50,846
|
|
| 18
|-
! 20
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:51,137
|
|
| 19
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:51,370 
|
|
| 20
|-
! 22
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:51,762
|
|
| 21
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:52,372
|
|
| 23
|-
! 24 
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:53,355
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 59
| 2:00:26,144
| 3
| 25
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 59
| +8,959
| 4
| 18
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 59
| +15,227
| 5
| 15
|-
! 4
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 59
| +19,063
| 6
| 12
|-
! 5
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 59
| +34,784
| 10
| 10
|-
! 6
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 59
| +35,759
| 12
| 8
|-
! 7
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 59
| +36,698
| 8
| 6
|-
! 8
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 59
| +42,829
| 13
| 4
|-
! 9
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 59
| +45,820
| 15
| 2
|-
! 10
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 59
| +50,619
| 14
| 1
|-
! 11
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 59
| +1:07,175
| 7
|
|-
! 12
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 59
| +1:31,918
| 20
|
|-
! 13
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 59
| +1:37,141
| 17
|
|-
! 14
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 59
| +1:39,413
| 11
|
|-
! 15
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 59
| +1:47,467
| 19
|
|-
! 16
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 59
| +2:12,925
| 21
|
|-
! 17
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 58
| +1 krog
| 24
|
|-
! 18
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 57
| Motor
| 22
|
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 57
| +2 kroga
| 19
|
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 39
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 39
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 36
| Hidravlika
| 2
|
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 30
| Trčenje
| 23
|
|-
! Ods
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 22
| Menjalnik
| 1
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012